Binə kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Tumi (ort), Chodzjavänd, 
 Biny Selo, ort, Baku, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar